FC Hansa bezeichnet folgende Vereine:
 F.C. Hansa Rostock
 Lüneburger SK Hansa